Nacho o nachos puede referirse a:

 Los nachos, un plato típico mexicano. 
 Nacho, hipocorístico del nombre de pila masculino Ignacio.
 Nacho, telenovela venezolana protagonizada por Alba Roversi y Guillermo Dávila.
 «Nacho», el tercer episodio de la primera temporada de Better Call Saul.

Asimismo, puede hacer referencia a las siguientes personalidades:

 Nacho (n. 1983), cantante y compositor venezolano.
 Nacho (n. 1980), futbolista boliviano.
 Nacho Azofra (n. 1969), jugador español de baloncesto.
 Nacho Cano (n. 1963), músico y compositor español.
 Nacho Canut (n. 1957), compositor y bajista español.
 Nacho Cases (n. 1987), futbolista español.
 Nacho Duato (n. 1957), bailarín y coreógrafo español.
Nacho Fernández Iglesias (n. 1990), futbolista español.
 Nacho Mañó (n. 1953), músico español.
 Nacho Méndez (n. 1939), actor mexicano.
 Nacho Novo (n. 1979), futbolista español.
 Nacho Pérez (n. 1980), futbolista español.
 Nacho Rodríguez (n. 1970), jugador español de baloncesto.
 Nacho Rubio (n. 1978), actor español.
 Nacho Vegas (n. 1974), cantante español.
 Nacho Vidal (n. 1973), actor porno español.
 Nacho Vigalondo (n. 1977), director español de cine.
 Tata Nacho (1894-1968), compositor mexicano.

Además, puede referirse a:
 Ana José Nacho, álbum recopilatorio del grupo español de música pop Mecano.
 Nacho Varga, personaje ficticio de la serie de televisión Better Call Saul.